Ариста́рх ( от  «самый лучший» +  «повелеваю, властвую») — мужское имя:
 Аристарх Самосский (ок. 310 до н. э.— ок. 230 до н. э.) — древнегреческий учёный, автор гелиоцентрической системы.
 Аристарх — лунный кратер, названный в честь этого учёного.
 Аристарх Самофракийский (216 до н. э.— 144 до н. э.) — древнегреческий филолог, возглавлявший Александрийскую библиотеку.
 Аристарх (апостол от 70) (ум. ок. 67 года) — один из трёх (из «семидесяти»), посланных служить с благовестием самим Христом ещё при земной жизни.
 Аристарх (Заглодин-Кокорев) (1886—1937) — иеромонах Русской православной церкви, причислен к лику святых как преподобномученик.
 Аристарх (Калинин) (1907—2000) — архиепископ Московский и всея Руси Русской древлеправославной церкви
 Аристарх (Смирнов) (род. 1959) — митрополит Кемеровский и Прокопьевский.
 Аристарх (Станкевич) (1941—2012) — архиепископ Гомельский и Жлобинский.
 Аристарх (Яцурин) (род. 1965) — епископ Ванинский и Переяславский.